Tres de Febrero, littéralement « Trois février » en espagnol, peut désigner :

Toponymes

Tres de Febrero ou 3 de febrero, le 3 février en espagnol, désigne la date anniversaire de la fondation en 1536 de la ville de Buenos Aires, capitale de l’Argentine. À ce titre, elle peut désigner :
 Tres de Febrero : un partido de la province de Buenos Aires ;
 le parque Tres de Febrero ou « parc du 3-Février » : un parc dans le quartier de Palermo, à Buenos Aires ;
 la  : une gare du « chemin de fer Bartolomé Mitre » située dans le quartier de Palermo, à Buenos Aires ;
 le  : un stade situé dans l'arrondissement de même nom du Grand Buenos Aires ;
 le  : un théâtre situé dans la ville de Paraná.

: un district du département de Caaguazú.

Tres de Febrero : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de La Ceiba dans l'État de Trujillo ;
 Tres de Febrero : capitale de la paroisse civile de Tres de Febrero de la municipalité de La Ceiba dans l'État de Trujillo ;

Autres 
 3 de febrero, poste administratif du district de  au Mozambique ;
 3 de febrero, une équipe de football au Paraguay basée à Ciudad del Este.